

Patronyme 
 Michael Faraday (1791-1867), est un physicien britannique qui a donné son nom à plusieurs principes et mesures physiques (voir ci-suit).

Sciences et Techniques 
Issus des découvertes du physicien britannique Michael Faraday :
 Loi de Faraday (ou loi de Lenz-Faraday).
 Cage de Faraday.
 Constante de Faraday.
 Instabilité de Faraday.
 Paradoxe de Faraday.
 Le farad, unité de mesure du Système international.
 Faraday Lectureship, récompense de la Royal Society of Chemistry.
 Faraday Discussions, revue originellement publié par la Faraday Society avant que celle-ci ne soit reprise par la Royal Society of Chemistry.
 Faraday, cratère lunaire.

Prix 
 Prix Michael Faraday de la Royal Society 
 Médaille Faraday de l' (IET)

Toponyme 
 Faraday est un canton canadien de l'Ontario.

Fiction 
 Daniel Faraday est un personnage de la série télévisée Lost, les disparus.
 Faraday and Company est une série télévisée de 1973.

Entreprises 
 Faraday Future (ou FF) est un constructeur automobile américain.